Kowalczuk ist ein Familienname, Namensträger sind:
 Ilko-Sascha Kowalczuk (* 1967), deutscher Historiker und Publizist
 Piotr Kowalczuk (* 1976), polnischer Kommunalpolitiker und stellvertretender Stadtpräsident von Danzig

Siehe auch:
 Kowaltschuk